

Мнікув — село в гміні Пшеворно Стшелінського повіту Нижньосілезького воєводства
 Мнікув — село в гміні Лішкі Краківського повіту Малопольського воєводства